DIBA, acrònim de la Diputació de Barcelona
 Diba (ciutat), ciutat dels Emirats Àrabs 
 Emirat de Diba, emirat històric que existí entre el 1932 i el 1951 i que s'integrà en els Emirats Àrabs
 Diba  o Dülük , ciutat al districte de Şehitkamil, al nord-oest de Gaziantep, Turquia